Thanh Lân (xã), een xã in district Cô Tô, provincie Quảng Ninh, Vietnam.
 Thanh Lân (eiland), een eiland in bovengenoemde xã.